Пара може да се отнася за:
 Па̀ра, газообразно вещество;
 Пара, щат в Бразилия;
 Пара, монетна единица в Сърбия. 100 пари = 1 сръбски динар.;
 Пара̀ (единствено число), парична единица в Османската империя; днес разговорно за пари (множествено число).

Вижте също 

 Непълна информация за думата пара в различните славянски езици